Charmois (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Charmois (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia